В квалификации по хоккею с шайбой на зимних Олимпийских играх 2010 прошли два турнира:

 Хоккей с шайбой на зимних Олимпийских играх 2010 — квалификация (мужчины)
 Хоккей с шайбой на зимних Олимпийских играх 2010 — квалификация (женщины)